Чемпионат Европы по кёрлингу 2009 состоялся в Абердине (Шотландия) с 4 по 12 декабря 2009 года. 

Восемь сильнейших мужских команд вышли в квалификационный турнир чемпионата мира 2010 в Кортина-д'Ампеццо, восемь женских команд — в квалификационный турнир чемпионата мира 2010 в Суифт Куррэнт.

Женщины

Групповой этап 

 Страны, которые были переведены из группы B в предыдущем году

Плей-офф

Мужчины

Групповой этап 

 Страны, которые были переведены из группы B в предыдущем году

Плей-офф

Ссылки 
 

2009
2009 год в кёрлинге
Международные соревнования по кёрлингу в Шотландии
кёрлинг
Декабрь 2009 года
Спорт в Шотландии в 2009 году
Чемпионаты Европы в Шотландии
Международные спортивные соревнования в Абердине